

Cinema
White Man – film muto statunitense del 1924 diretto da Louis J. Gasnier.

Musica
White Man, canzone dei Queen.